En anglais, tomcat, ou tom ou tommiecat, est un mot pour « matou », un chat mâle non castré. Le mot est aussi notamment utilisé pour : 
 Grumman F-14 Tomcat, un avion de chasse.
 En informatique, Apache Tomcat, un serveur web pour des applications java.
 Tomcat est le surnom du modèle de moto ZX-10 1000 produit par Kawasaki en 1988-89.
 Tomcat est un jeu vidéo pour plusieurs ordinateurs 8 bit.
 Tomcat est un logiciel utilitaire pour ordinateur Amstrad CPC.
 Tomcat System Co.,Ltd est une société japonaise de jeu vidéo.
 Le Beretta Tomcat est un pistolet.
 Le Waspair HM 81 Tomcat est un ULM.